

Patronymie 

 Gilbert Romeyer-Dherbey (1934-), est un philosophe français ;
 Roland Romeyer (1945-), est un homme d'affaires et dirigeant de football.

Toponymie 

 Romeyer est une commune française située dans le département de la Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Voir aussi 
 Pierre Romeijer (1930-2018), connu sous le nom de Romeyer, chef cuisinier belge.